Hausmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Axel Hausmann
 Franz von Hausmann